Прибытковский сельсовет (белор. Прыбыткаўскі сельсавет) — административная единица на территории Гомельского района Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр — агрогородок Прибытки.

История 
Прибытковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был создан в 1919 году. Названия:
 с 5.12.1936 — Прибытковский сельский Совет депутатов трудящихся
 с 7.10.1977 — Прибытковский сельский Совет народных депутатов
 с 15.3.1994 — Прибытковский сельский Совет депутатов.
Административная подчинённость:
 с 1919 — Носовичская волость Гомельского уезда Гомельской губернии, РСФСР
 с 8.12.1926 — Носовичский район Гомельского округа, БССР
 с 4.8.1927 — Гомельский район Гомельского округа, БССР
 с 26.7.1930 — Гомельский район, БССР
 с 10.2.1931 — Гомель, БССР
 с 27.7.1937 — Гомельский район, БССР
 с 20.2.1938 — Гомельский район Гомельской области, БССР
 с 19.9.1991 — Гомельский район Гомельской области, Республика Беларусь

Состав 
Прибытковский сельсовет включает 8 населённых пунктов:
 Будилка — посёлок
 Дуяновка — деревня
 Зябровка — посёлок
 Каравышень — посёлок
 Климовка — деревня
 Прибытки — агрогородок
 Рудня-Прибытковская — деревня
 Цагельня — посёлок

Культура 

 Краеведческий музей в ГУО "Зябровская средняя школа" в посёлке Зябровка

Достопримечательность 

 Памятник лётчикам 290 отдельного дальне-разведывательного авиаполка, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в мирное время (расположен в п. Зябровка)

См. также 
 Гомельский район

Примечания

Ссылки 
 Прибытковский сельский исполком 
Гомельский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь
 

Сельсоветы Гомельского района